Autolib’ (mot-valise, contraction de automobile et liberté) peut désigner :
 Autolib' (Lyon), ancien nom du service de voitures en libre service Citiz LPA à Lyon, exploité par Lyon Parc Auto ;
 Autolib' (Paris), un service de voitures électriques en libre service à Paris, exploité par Blue Solutions ;
 Autolib' (Bordeaux) (Bluecub), un service de voiture électriques en libre service à Bordeaux et Arcachon.

Homonymie